Pierwszy rząd Mattiego Vanhanena – rząd fiński od 2003 do 2007
 Drugi rząd Mattiego Vanhanena – rząd fiński od 2007 do 2010